Junussow ist der Familienname folgender Personen:

 Anwar Junussow (* 1987), tadschikischer Boxer
 Sabir Junussowitsch Junussow (1909–1995), usbekischer Chemiker

Siehe auch:
 Yunusov